Karma Killer — четвёртый студийный альбом финской рок-группы Negative, выпущен 17 мая 2008 года на лейбле Hype Records. Через неделю после выпуска альбом достиг 3 места в официальном чарте Финляндии. На песню Won’t Let Go был снят клип.

Об альбоме 
Karma Killer во многом похож на предыдущий альбомом «Anorectic», в котором сочетается рок-н-ролльный боевик и выразительная баллада, гитарные соло и клавишные инструменты.

Перед весенне-летним турне группы в поддержку этого альбома состав группы сократился — ушёл гитарист Кристус, место второго гитариста занимал Гэри из группы Technicolour (не принимавший участия в студийной записи).

Список композиций 
 «A Devil in My Shoulder» — 3:48
 «Sealed» — 3:18
 «Won’t Let Go» — 3:42
 «Motherfucker (Just Like You)» — 3:51
 «Giving Up!» — 5:02
 «An Ornament» — 5:59
 «Dead As We» — 3:40
 «Anna Simona» — 4:12
 «Lust N' Needs» — 3:13
 «Gravity of Love» — 8:57

Участники записи 
 Jonne Aaron Liimatainen — Вокал
 Lauri Juhani Markkula — Гитара
 Antti Aatamila — Бас-гитара
 Janne Kokkonen (Snack) — Клавишные
 Janne Heimonen (Jay) — Ударная установка

Примечания

Ссылки 
 Интервью : Negative 
 BLABBERMOUTH.NET — NEGATIVE’s 'Karma Killer' Lands On Finnish Chart 

Альбомы Negative
Альбомы 2008 года